Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale Shahar Perkiss 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Aaron Krickstein (campione)
 Gianni Ocleppo (primo turno)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Colin Dowdeswell (secondo turno)

 Shahar Perkiss (finale)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Bob Green (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1984